C2H4Cl2 – formula molecolare dell'1,1-dicloroetano
C2H4Cl2 – formula molecolare dell'1,2-dicloroetano

Formule molecolari